Sezóna 2005/2006 byla 31. sezonou Švédské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Färjestads BK. Poslední dva týmy základní části hrály Kvalserien (baráž o udržení) proti nejlepším celkům druhé ligy.

Základní část

Play off

Kvalserien (baráž) 

██ Nominovali se do příštího ročníku Elitserien

██ Hráli v dalším ročníku Hockeyallsvenskan

Externí odkazy 
 

Lední hokej v roce 2005
Lední hokej v roce 2006
2005/2006
Sport ve Švédsku v roce 2005
Sport ve Švédsku v roce 2006